The Times They Are a-Changin’ – album Boba Dylana
 The Times They Are a-Changin’ – piosenka Boba Dylana